Název Javornický potok nese více vodních toků:

 Javornický potok (přítok Borečku) – levostranný přítok potoka Borečku v okrese Liberec;
 Javornický potok (přítok Kněžné) – levostranný přítok řeky Kněžné v okrese Rychnov nad Kněžnou;
 Javornický potok (přítok Lučního potoka) – pravostranný přítok Lučního potok v okrese Trutnov;
 Javornický potok (přítok Pekelského potoka) – pravostranný přítok Pekelského potoka v okrese Benešov
 Javornický potok (přítok Račího potoka) – přítok Račího potoka v okrese Jeseník
 Javornickým potokem bývá také někdy nazývána řeka Javornice.